

Sigle 
 Sardigna Natzione Indipendentzia, partito indipendentista sardo
 Sentiero nazionale d'Israele
 Server Name Indication
 Società numismatica italiana

Codici 
 SNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sinoe Murray (Liberia)

Collegamenti esterni